Der Einzelsprint der Frauen im freien Stil bei den Olympischen Winterspielen 2014 fand am 11. Februar 2014 im Laura Biathlon- und Skilanglaufzentrum statt. Olympiasieger wurde die Norwegerin Maiken Caspersen Falla vor Ingvild Flugstad Østberg und Vesna Fabjan. Die Russin Anastassija Dozenko wurde aufgrund von Doping nachträglich disqualifiziert.

Daten 
 Datum: 11, Februar 2014, 14:00 Uhr (Qualifikation), 16:00 Uhr (Finale)
 Streckenlänge: 1250 m
 Höhenunterschied: 23 m
 Maximalanstieg: 21 m
 Totalanstieg: 31 m
 67 Teilnehmerinnen aus 31 Ländern, alle in der Wertung

Ergebnisse

Qualifikation 
Die besten 30 Starterinnen erreichen das Viertelfinale.

Viertelfinale 
Die besten 2 Starterinnen jedes Laufs, sowie die 2 Zeitschnellsten erreichen das Halbfinale.

Viertelfinale 1

Viertelfinale 2

Viertelfinale 3

Viertelfinale 4

Viertelfinale 5

Halbfinale 
Die besten 2 Starterinnen jedes Laufs, sowie die 2 Zeitschnellsten erreichen das Finale.

Halbfinale 1

Halbfinale 2

Finale

Weblinks 
 
 

Sprint (Frauen)
Frauenskiwettbewerb